Зимняя — река в России, протекает в Мурашинском и Юрьянском районах Кировской области. Устье реки находится в 11 км по правому берегу реки Юрья. Длина реки составляет 36 км. Площадь бассейна 301 км².

Исток реки на Северных Увалах близ границы с Республикой Коми в 25 км к юго-востоку от посёлка Мураши. Река течёт на юг и юго-запад по ненаселённому лесному массиву. Верхнее течение проходит по Мурашинскому району, среднее и нижнее по Юрьянскому. Впадает в Юрью у деревни Зимняя (Ивановское сельское поселение) в 7 км к северо-востоку от посёлка Юрья.

Притоки (км от устья) 
 5 км: река Даровица (пр)
 19 км: река Чёрная (пр)
 26 км: река Средняя Зимняя (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Киров до города Котельнич, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300312111100034402
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103440
 Код бассейна — 10.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Мурашинского района
Реки Юрьянского района
Бассейн Великой (приток Вятки)